Der Dreiband-Weltcup 1999/4 war das dritte UMB/BWA-Weltcupturnier im 14. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 24. bis zum 28. November 1999 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Kemer-City in der Region Antalya statt. Es war das achte Dreiband-Weltcup Turnier in der Türkei.

Geschichte 
Im vierten Weltcup-Turnier des Jahres gab es den vierten Sieger. Der bisher nicht überzeugende Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl gewann das Turnier in Kemer-City und hat wieder alle Chancen auf den Gesamt-Weltcup. Nach zwei klaren Siegen stand er aber im Viertelfinale knapp vor dem Aus gegen den Berlin-Sieger Marco Zanetti. Nach zwei gewonnenen Sätzen in insgesamt 11 Aufnahmen hatte Zanetti im dritten Satz in der elften Aufnahme Matchball. Den konnte er nicht verwerten und Blomdahl gewann den Satz und das ganze Match mit 3:2 Sätzen. Nach einem klaren 3:0 Satzsieg gegen Dick Jaspers im Halbfinale wartete im Finale der US-Amerikaner Sang Chun Lee. Nach zwei gewonnenen Sätzen sah es nach einem klaren Sieg für Blomdahl aus. Lee gewann aber die Sätze drei und vier. Im entscheidenden fünften Satz startete Lee stark und führte schnell deutlich. Blomdahl kämpfte sich aber wieder heran und beim Stand von 14:14 hatte Lee drei Matchbälle die er aber allesamt äußerst knapp verfehlte. In der achten Aufnahme bot sich eine Chance für Blomdahl die er auch nervenstark nutzte. Vor dem letzten Weltcup-Turnier des Jahres übernahm aber Sang Chun Lee mit 145 Punkten die Gesamtführung. Es folgten Blomdahl mit 120 und Jaspers und Zanetti mit jeweils 110 Punkten.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 18 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Dazu kommen zwei Spieler die eine Wildcard erhielten. Das ganze Turnier wird im KO-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Sang Chun Lee
  Eddy Leppens
  Dion Nelin
  Tonny Carlsen
  Christian Rudolph
  Andreas Efler
  Gerwin Valentijn
  Martin Horn
  Francis Forton
  Henk Habraken
  Raimond Burgman
  Kostas Papakonstantinou
  Adnan Yüksel

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards:
 2 Teilnehmer

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1999 4
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in der Türkei
Sport (Provinz Antalya)